Агва Сангре има више значења:
 Агва Сангре (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Сангре (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику